Чемпионат Уругвая по футболу 1900 года — 1-й розыгрыш титула Чемпион Уругвая. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 6 туров. Все клубы из Монтевидео.

Таблица

Матчи

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Состав ЦУЖКК 
По версии rsssf: Франсиско Карбоне (вратарь), Херман Аримало, Эдмундо Асеведо, Гильермо Дэвис, Антонио Ирисарри, Анисето Камачо, Сеферино Камачо, Луис Карбоне, Эухенио Маньяна, Лоренцо Маццукко, Хуан Пена, Педро Сибеччи.

Примечания

Ссылки
Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1900
1900 год в футболе
1900-е годы в Уругвае